El Gran Premi del Japó de motociclisme 2009 va ser el segon gran premi de la temporada 2009 de motociclisme. És un gran premi disputat entre el 24 i el 26 d'abril del 2009 al Twin Ring Motegi, situat a Motegi al Japó.

Resultats MotoGP

Resultats 250cc

Resultats 125cc 

Japó